Tomahawk (banda) — projeto musical encabeçado por Mike Patton
 Tomahawk (DC Comics) — personagem de quadrinhos da DC Comics
 Tomahawk (machado) — tipo de machadinha dos índios estadunidenses
 Tomahawk (geometria) — ferramenta para a trissecção do ângulo
 Tomahawk (Wisconsin) — cidade estado-unidense
 BGM-109 Tomahawk — míssil

Desambiguações de personagens
Desambiguações de matemática
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos